Курага́ (от  — «сухой») — высушенные половинки плодов абрикоса без косточки.

Из абрикоса получают и другие сухофрукты:
 урю́к — высушенный цельный плод мелкоплодного абрикоса с косточкой, используемый главным образом для изготовления компотов;
 кайса́ — цельный высушенный плод без косточки, которая удалена через углубление в месте прикрепления плодоножки;
 ашта́к (аштак-паштак) — цельный высушенный плод, из которого перед сушкой была вынута косточка, из неё извлечено ядро и вложено обратно в абрикос;
 жердёла — мелкий сладкий абрикос;
 шептала — слегка подвяленные плоды без косточек.

Приготовление 
Без косточек сушат крупноплодные сорта абрикоса. Первое место в мире по производству кураги и урюка занимает Турция, на этой продукции специализируется область Малатья на востоке этой страны. В Новом свете крупнейший производитель сушёного абрикоса — американский штат Калифорния.

Для изготовления кураги плоды абрикосов сушат в специально отведённых для этого местах на солнце в течение шести — восьми дней, после чего и получается готовый продукт. Для изготовления одного килограмма кураги необходимо 3–4 килограмма свежих абрикосов. Если в процессе сушки на абрикос попадает влага, натуральная курага получается тёмного цвета.

Питательная ценность 

Основная ценность данного продукта в том, что при высушивании сохраняется большинство витаминов и микроэлементов. Курага ценна высоким содержанием калия, органических кислот, каротина, фосфора, кальция, железа, витамина В5. Широко используется в кулинарии при приготовлении десертов.

Урюк как цельный плод обладает более высокой питательной ценностью, чем курага.

См. также 
 Алани
 Курага, польза и вред, сколько можно и нужно есть кураги

Примечания

Ссылки 

Сухофрукты
Абрикосы